Holystone steht für:
 Holystone, spröder Sandstein für die Decksreinigung bei der Royal Navy und der United States Navy

Holystone ist Ortsname in England
 Holystone (North Tyneside), bei Whitley Bay
 Holystone (Northumberland), bei Rothbury

Siehe auch:
 Holystone Slope